«Приключе́ния Корзи́нкиной» — советская короткометражная музыкальная комедия производства «Ленфильма», премьера которой состоялась 1 ноября 1941 года.

Сюжет 
Корзинкина — молодая бойкая кассирша на «городском вокзале небольшого города», всегда готовая любому прийти на помощь делом и советом. Однажды вечером она понимает, что просто обязана помочь начинающему актёру выступить на эстрадном смотре, так как сам артист совершенно не уверен в своих силах. Корзинкина обращается с просьбой позволить выступить робкому дебютанту и к членам жюри, и к конферансье, но от всех получает отказ.

Девушка не отступает от своей цели, подстраивая различные мелкие пакости конферансье и другим ответственным лицам, в результате чего вполне серьёзный смотр превращается в клоунаду, а за кулисами творится настоящий переполох в стиле Чарли Чаплина.

Переборов своё смущение, молодой артист, не без помощи Корзинкиной, великолепно исполняет свой номер, вызывая овацию зрителей.

В ролях 

 Янина Жеймо — Корзинкина, билетный кассир вокзала
 Степан Каюков — конферансье
 Хасан (Константин) Мусин — робкий певец-дебютант, чтец «Куплетов Мефистофеля»
 Николай Отто — пожарный
 Сергей Филиппов — рыбак, покупающий билет / Максимов, чтец «Умирающего гладиатора»

В титрах не указаны
 Иван Пельтцер — спящий вахтёр
 Анатолий Королькевич — фокусник
 Лев Степанов — хмурый член жюри

Ссылки 
 Фильм на официальном сайте Ленфильма
 Фильм на сайте ruskino.ru
 Фильм на сайте megabook.ru

Музыкальные фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1941 года
Фильмы СССР 1941 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР